Goñi bezeichnet:

 Goñi (Uruguay), eine Ortschaft in Uruguay

Goñi ist der Familienname folgender Personen:

 Ainhoa Tirapu de Goñi (* 1984), spanische Fußballspielerin
 Ernesto Goñi (* 1985), uruguayischer Fußballspieler
 Facundo Goñi (1799–1869), spanischer Diplomat
 Iosu Goñi (* 1990), spanischer Handballspieler
 Orlando Goñi (1914–1945), argentinischer Tangopianist und Bandleader
 Rodrigo Goñi, uruguayischer Politiker
 Uki Goñi (* 1953), argentinischer Journalist und Historiker
 Wilson Elso Goñi (1938–2009), uruguayischer Politiker